The Great Moment – film del 1921 diretto da Sam Wood 
 The Great Moment – film del 1944 diretto da Preston Sturges